Albrizzi ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista VI Giuseppe Albrizzi (1750–1812), italienischer Adeliger
 Isabella Albrizzi-Teotochi (1760–1836), venezianische Salonnière und Schriftstellerin
 Antonio Albrizzi (1773–1846), schweizer-italienischer Jurist
 Giovanni Battista Giuseppe Albrizzi (1799–1860), italienischer Adeliger
 Tucker Albrizzi (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler

Weiters ist Albrizzi der Name von:
 Palazzo Bonomo Albrizzi, einem Palast in Venedig
 Villa Albrizzi, Franchetti, einer venezianischen Villa in Preganziol
 Villa Albrizzi (Este), einer venezianischen Villa in Este
 Villa Albrizzi degli Armeni, einer venezianischen Villa in San Zenone degli Ezzelini

Siehe auch:
 Albizzi